Helenensee bezeichnet

 einen See bei Rinteln, siehe Helenensee (Rinteln)
 einen See der Ahlhorner Fischteiche

 Siehe auch
 Helenesee